ЖХЛ в сезоне 2020/2021 — шестой сезон Женской хоккейной лиги. Регулярный чемпионат стартовал 5 октября встречей между «Торнадо» и «Бирюсой», а завершится в феврале 2021 года. Розыгрыш плей-офф Кубка ЖХЛ пройдёт в марте после завершения регулярного чемпионата. Состав участников пополнил воскресенское «МСМО 7.62» и «Динамо-Нева», составленная на основе игроков других питерских команд «Динамо» и «СК Горный», которые покинули состав участников. Китайский «КРС Ванке Рэйз» проводит домашние матчи в подмосковном Ступино.

В этом сезоне Матч звёзд ЖХЛ должен был пройти в Риге. Однако, из-за пандемии COVID-19 звёздное мероприятие было отменено.

События межсезонья 
После завершения сезона 19/20 из состава участники Лиги вышло «Динамо» из Санкт-Петербурга. На его место вступила новая команда из Воскресенска «МСМО 7.62». Регулярный чемпионат должен был стартовать 19 сентября . Однако, из-за финансовых проблем в последний момент «СК Горный» был вынужден отказаться из-за участия в сезоне, начало сезона было перенесено на 3 октября, а на основе игроков «Динамо» и «Горного» была создана команда «Динамо-Нева». По сравнению с прошлым сезоном, количество команд-участников не изменилось.

Примечания 

Континентальная хоккейная лига
2020 год в хоккее
2021 год в хоккее
Сезоны ЖХЛ
Женская хоккейная лига